Чай — напій, що отримується заварюванням, варінням або настоюванням підготовленого листа чайного куща.
 Чай — вічнозелений галузистий кущ роду Камелія.
 Трав'яний чай

 Чай — місто в Туреччині, провінція Афьонкарахісар.
 Чай — село у Вілюйському улусі Якутії.
 Вишни Чай — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Ніжни Чай — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.

Див. також 
 Чайне дерево
 Чаювання